Choulant ist der Familienname folgender Personen:

 Dominique Choulant (* 1963), französischer Schriftsteller
 Johann Ludwig Choulant (1791–1861), auch Louis Choulant, deutscher Arzt und Medizinhistoriker